Il nome Paolo Vitelli può riferirsi a vari esponenti della famiglia Vitelli di Città di Castello :

 Paolo Vitelli, signore di Montone.
 Paolo II Vitelli, marchese di Cetona e di Carmiano.
 Giovan Paolo Vitelli (chiamato Giovanni), († 1512).
 Paolo Vitelli, imprenditore e politico italiano.